First Art é a primeira demo tape da banda brasileira Portrait, lançada em 1990 em fita cassete apenas. As fitas esgotaram em um ano não tendo edições posteriores.
Contém três músicas de apresentação da banda ao público paulista.

Faixas 
 "Arena - Instrumental" (Théo) – 3:51
 "Mythology" (Théo) – 5:29
 "The World of Dreams" (Théo) – 6:21
 "Make your Choice" (Théo) – 4:08

Formação 
 Sérgio Stan (vocal)
 Theo Lima (guitarra)
 Rinaldo Zupelli (guitarra)
 Bleno Jr. (baixo)
 Fabio (bateria)

Álbuns de 1990
Álbuns de heavy metal
Álbuns de power metal
Álbuns demo